Джексон МакЛоу (; 12 сентября 1922, Чикаго — 8 декабря 2004, Нью-Йорк) — американский поэт, художник-перформансист, композитор и писатель. МакЛоу считается одним из классиков экспериментальной поэзии, известным своими опытами с использованием случайной комбинаторики и декомпозиции чужих текстов.

Жизнь и творчество 
Джексон МакЛоу получил образование в Чикагском университете и, позже, в Бруклинском колледже, специализируясь на греческом языке и этимологии. Под влиянием Гертруды Стайн и Джерарда Мэнли Хопкинса, а также интересуясь философией и буддизмом, МакЛоу стал сочинять стихотворения, которые представляли собой сценарии для перформансов, основанные на механизме случайности. С 1960-х годов Джексон МакЛоу принимал участие в многочисленных фестивалях экспериментальной поэзии, музыки и перформанса в США, Европе, Австралии, Японии и Новой Зеландии. МакЛоу был первым издателем литературных работ членов движения Флуксус, в частности в 1963 г. Маклоу и Ла Монте Янг опубликовали An Anthology of Chance Operations (Антология случайных действий). Произведения МакЛоу также неоднократно представлялись Джорджем Мачюнасом на фестивалях Флуксус.

Джексон МакЛоу часто сотрудничал с композитором Джоном Кейджем и своей женой Энн Тардос. Начиная с 1981 г., МакЛоу и Тардос сочинили, срежиссировали и исполнили семь радиопрограмм.

Джексон МакЛоу преподавал музыку и литературу во многих образовательных учреждениях, включая Маннес-колледж, Нью-Йоркский университет, Университет штата Нью-Йорк в Олбани, Бингемтонский университет, Калифорнийский университет в Сан-Диего, Университет Наропы, Бард-колледж и Брауновский университет.

Награды 
Джексон МакЛоу — лауреат литературных премий и наград, в том числе The America Awards for Literature (Poetry Award, 1994) и Dorothea Tanning Prize (The American Academy of Poets, 1999). МакЛоу также получал гранты и стипендии от таких объединений, как Creative Artists Public Service Program, the National Endowment for the Arts, the Guggenheim Foundation, PEN и the New York Foundation for the Arts.

Избранные труды 
 A Piece for Sari Dienes (1960)
 The Twin Plays (1966)
 Verdurous Sanguinaria (1967)
 August Light Poems (1967)
 22 Light Poems (Black Sparrow, 1968)
 23rd Light Poem (For Larry Eigner, 1969)
 Stanzas for Iris Lezak (Something Else Press, 1971)
 4 trains (1974)
 36th Light Poem (Buster Keaton, 1975)
 21 Matched Asymmetries (1978)
 54th Light Poem: For Ian Tyson (1978)
 A Dozen Douzains for Eve Rosenthal (1978)
 phone (1978)
 The Pronouns—A Collection of 40 Dances—For the Dancers (Station Hill Press, 1979)
 Asymmetries 1-260 (1980)
 «Is That Wool Hat My Hat?» (1982)
 Bloomsday (Station Hill Press,1984)
 French Sonnets (1984)
 Eight Drawing-Asymmetries (1985)
 The Virginia Woolf Poems (Burning Deck, 1985)
 Representative Works: 1938—1985 (1986)
 Words nd Ends from Ez (Avenue B, 1989)
 Twenties: 100 Poems (1991)
 Pieces o' Six: Thirty-Three Poems in Prose (Sun and Moon Classics, 1991)
 Twenties (Segue, January 1992)
 42 Merzgedichte in memoriam Kurt Schwitters (Station Hill Press, 1994)
 From Pearl Harbor Day to FDR’s Birthday (1995)
 Barnesbook (1996)
 20 Forties (1999)
 Doings: Assorted Performance Pieces 1955—2002 (Granary Books, 2005)
 154 Forties (Counterpath, 2012)

Примечания

Ссылки 
 http://www.jacksonmaclow.com/
 http://epc.buffalo.edu/authors/maclow/
 https://www.discogs.com/artist/182699-Jackson-Mac-Low

Поэты США
Художники США XX века
Композиторы США
Композиторы XX века